Brestoveț este numele purtat de următoarele localități:
 Brestoveț, Plevna, sat din Regiunea Plevna, Bulgaria
 Brestoveț, Myjava, comună din Districtul Myjava, Slovacia